Lottner ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Lottner (* 1996), deutsche Tennisspielerin
 Carl Friedrich Lottner (1834–1873), deutsch-irischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Dirk Lottner (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Gabriele von Lottner (* 1883), deutsche Pianistin und Cembalistin
 Heinrich Lottner (1828–1866), preußischer Bergrat und erster Direktor der Bergakademie Berlin
 Karl Heinrich Lottner (1825–1897), Oberbürgermeister von Koblenz
 Kurt Lottner (1899–1957), deutscher Generalmajor
 Ludwig von Lottner (1821–1874), Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ludwig Josef Johann Baptist von Lottner (1872–1914), deutscher Offizier und Stationsleiter
 Michael Lottner (1899–1945), deutscher römisch-katholischer Ruheständler und Märtyrer